Нью-Джорджия:

 Острова Нью-Джорджия — группа островов в Тихом океане в архипелаге Соломоновы острова.
 Нью-Джорджия — остров в группе островов Нью-Джорджия.
 Пролив Нью-Джорджия — пролив в архипелаге Соломоновы острова.